Ceci est une liste de superficie agricole irriguée par pays basée sur The World Factbook de la CIA.

Références

Liens externes 

 World map of irrigated land as percentage of cultivated land(PDF) from Food and Agriculture Organization. UN. Accessed March 4. 2009

Liste en rapport avec la géographie
Eau par pays